

Боневичі — село, Львівська область, Самбірський район
 Боневичі — зупинний пункт Львівської залізниці на лінії Нижанковичі — Хирів